Sant Romuald de Ravenna (Ravenna ~951 - Val di Castro, Fabiano, 1027), abat fundador de l'orde dels camaldulesos, venerat com a sant a l'Església catòlica
 Companyia d'Eremites de Sant Romuald, orde religiós masculí de tipus monàstic 
 Orde de Sant Romuald, orde religiós de tipus monàstic, reforma observant de l'Orde de Sant Benet dedicada a la vida purament contemplativa i eremítica, fundada per sant Romuald cap al 1012 a Camaldoli (Toscana), prop de Florència